Pataki Sámuel (1692–1766) orvosdoktor
 Pataki Sámuel (1731–1804) orvosdoktor, tanár
 Pataki Sámuel (1765–1824) orvosdoktor, királyi tanácsos
 Pataki Sámuel (1797–1820) orvosnövendék